North Cove steht für:
 North Cove (Adelaide-Insel), Bucht der Adelaide-Insel, Adelaide- und Biscoe-Inseln, Westantarktika
 North Cove (Grahamland), Bucht an der Danco-Küste, Grahamland, Antarktische Halbinsel
 North Cove (North Carolina), Ort in North Carolina, Vereinigte Staaten